Список рок-хитов 2008 года Великобритании включает самые популярные песни в стиле рок на основе данных официального рок хит-парада Великобритании UK Rock Chart . Составителем чарта является The Official Charts Company, отвечающая за выпуск всех официальных музыкальных чартов страны. Список рок-хитов 2008 года Великобритании основан на статистических данных о продажах музыкальных релизов на физических и цифровых носителях.

Список синглов № 1 
Данные взяты из архивов чарта

См. также 
 2008 год в музыке

Примечания 

Списки рок-хитов Великобритании
Списки хитов № 1 2008 года
Рок-чарты